Изабела Арагонска може да се отнася за:
 Исабела Арагонска (Франция) (1247-1271), кралица на Франция, съпруга на крал Филип III
 Изабела Арагонска (Португалия) кралица на Португалия(1470-1497)
 Изабела Арагонска (Милано) (1470-1524), херцогиня на Милано

Пояснителни страници